Rum kan have flere betydninger:

 Rum - betegnelse for udstrækning af åbenhed
 Rummet - en betegnelse for Verdensrummet
 Rum (dokumentarfilm) - en dansk dokumentarfilm fra 1972
 Rum (eksperimentalfilm fra 1994) - en dansk eksperimentalfilm fra 1994
 Rum (eksperimentalfilm fra 1998) - en dansk eksperimentalfilm fra 1998
 Rum (roman) – en roman fra 2001 af Erwin Neutzsky-Wulff
 Rúm - en ø i de Indre Hebrider

Se også 
 Euklidisk rum